Флорья́н Тове́н (, ; ) — французский футболист, полузащитник клуба «Удинезе» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.

Карьера 
Флорьян Товен — воспитанник клуба «Гренобль», в котором выступал за юношескую и молодёжную команды. С 2011 года стал выступать в основном составе «Гренобля», дебютировав 11 марта в игре Лиги 2 с «Ванном», закончившейся со счётом 1:1. После лишения «Гренобля» статуса профессиональной команды и её дальнейшего спуска во Вторую Любительскую лигу Товен перебрался в «Бастию», подписав с корсиканским клубом первый в своей жизни профессиональный контракт. 28 октября 2012 года Флориан впервые в своей карьере забил гол, отличившись дублем в ворота именитого «Бордо», тем самым внеся значимый вклад в общую победу «Бастии» со счётом 3:1.

29 января 2013 года было объявлено, что Товен подписал контракт с клубом «Олимпик Марсель» сроком на 4,5 года. В январе 2016 года Товен вернулся из английского «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды в «Марсель». Летом того же года арендное соглашение было продлено ещё на сезон. В июле 2017 года Товен перешёл в «Олимпик» на постоянной основе за 11 млн евро.
1 сентября 2019 года, сыграв всего 10 минут в матче с «Сент-Этьеном», француз покинул поле, травмировав лодыжку правой ноги. 13 сентября игроку сделали операцию по очистке хряща в Лондоне. И вот спустя 236 дней, в матче 28 тура, который состоялся 6 марта 2020 года, Флориан вышел на поле.

Достижения 
 Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018

 Сборная Франции (до 20 лет)
 Чемпион мира среди молодёжи: 2013

 Личные
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Статистика 
По состоянию на 28 ноября 2020 года

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»